Jméno a příjmení Antonín Šolc má více nositelů:

 Antonín Šolc (fotbalista) (1928–1996) – český fotbalista
 Antonín Šolc (herec) (1871–???) – český herec
 Antonín Šolc (politik) (1879–1951) – československý politik, meziválečný senátor za národní socialisty